9 Batalion Strzelców Flandryjskich
 9 Batalion Strzelców Karpackich